Ейдельман (, ,  «дворянин, шляхти»)
 Ейдельман Борис Львович — революціонер, педагог, державний службовець, діяч російського робітничого руху, один з засновників Російської соціал-демократичної робітничої партії.
 Ейдельман Натан Якович — російський радянський письменник.
 Ейдельман Олександр Лазарович — піаніст, музичний педагог. Професор.
 Ейдельман Самуїл Давидович — український математик.
 Ейдельман Тамара Натанівна — російський історик, письменник, перекладач, радіоведучий і блогер. Заслужений вчитель Російської Федерації (2003).
 Ейдельман Яків Наумович — російський театралознавець, журналіст, публіцист.

Див. також 
 Едельман (, , )
 Едель (Ейдель)
 Адель (, )
 Адельман (, , , )

Єврейські прізвища